Geometry Dash — компьютерная игра в жанре музыкального 2D-платформера, выпущенная изначально для мобильных устройств на iOS/Android, позже и для настольных компьютеров. Создатель игры — шведский разработчик Роберт Топала, выступающий под псевдонимом RobTop. Игровой процесс заключается в прохождении уровня со множеством препятствий под ритмичную музыку. Помимо встроенных уровней, игроки могут создавать свои и выкладывать их для прохождения другими игроками, количество онлайн уровней насчитывает более 89 миллионов. Вокруг игры сложилось активное сообщество фанатов.

Игровой процесс 

Игра содержит 21 встроенный уровень, три из которых (имеющие сложность демон, то есть самую высокую) открываются после сбора на других уровнях определённого количества секретных монет и ещё один, который становится доступен после написания в хранилище (замочек справа сверху, открыт после получения пятидесяти алмазов) код "The Challenge" и после сбора двухсот алмазов. Уровни представляют собой полосы препятствий, по которым движется персонаж игрока, принимающий одну из нескольких форм, каждая из которых движется по-своему, и длятся в среднем полторы-две минуты. Полоса препятствий синхронизирована с саундтреком уровня, в качестве которого выступают электронные музыкальные треки таких композиторов, как Waterflame, DJ-Nate, F-777, DJVI и других. Управление производится нажатием левой кнопки мыши, стрелки вверх или пробела на клавиатуре (либо нажатием по сенсорному экрану). Столкнувшись с препятствием, игрок начинает прохождение с начала уровня, запасных жизней нет. Существует режим практики, в котором можно ставить точки сохранения посреди уровня и при смерти продолжать прохождение с них. Персонаж игрока может принимать следующие формы:
 Куб. Движется вперёд по плоской поверхности, при нажатии прыгает и переворачивается.
 Корабль. При зажатии взлетает вверх и плавно падает, если отпустить.
 Шар. Катится по поверхности, при нажатии плавно меняет свою гравитацию на противоположную.
 НЛО. При нажатии подпрыгивает в воздухе и плавно падает.
 Волна. Движется зигзагом, при зажатии — по диагонали вверх, при отпускании — по диагонали вниз.
 Робот. Движется как куб, но при долгом зажатии подпрыгивает выше.
 Паук. При нажатии мгновенно телепортируется на противоположную поверхность и меняет гравитацию.
Помимо препятствий, на уровнях присутствуют батуты (подбрасывают или меняют гравитацию персонажа), висящие в воздухе сферы или орбы (изменяют вектор движения персонажа, если он нажмёт на эту сферу) и порталы следующих типов:
 Меняющие гравитацию.
 Меняющие скорость движения персонажа.
 Пара порталов, телепортирующих персонажа по вертикали.
 Отражающий изображение на экране справа налево.
 Уменьшающий размер персонажа вдвое (с уменьшением высоты прыжков).
 Создающий копию персонажа, на которую действует противоположно направленная гравитация. После этого игрок управляет обоими персонажами одновременно.
Для трех последних порталов есть также порталы, отменяющие их действие.

Игрок получает внутриигровые награды нескольких типов звёзды, сферы, алмазы, секретные монеты, пользовательские монеты, осколки или шарды и ключи за прохождение встроенных и пользовательских уровней, гаунтлетов и наборов уровней, и периодически — за открытие сундуков. За сбор определённого количества наград игрок получает новый внешний вид персонажей и другие визуальные эффекты или же возможность купить их в игровом магазине за сферы.

В игре с первой же версии существует редактор уровней, в котором можно построить свой уровень и выложить его для прохождения другими игроками. Изначально в пользовательских уровнях можно было использовать только музыку из официальных уровней, спустя примерно год после выхода игры (в обновлении 1.9) добавилась возможность использовать свободную музыку с сайта Newgrounds. Пользовательские уровни могут быть отправлены модераторам игры, и, впоследствии, быть отмеченными разработчиком как «оценённые», «избранные» или «эпические», за прохождение таких уровней выдаются награды в виде сфер (От 0 за уровень сложности авто до 500 за уровень сложности демон) и звёзд (От 1 за уровень сложности авто до 10 за уровень сложности демон), а создателю за создание и оценку уровня — очки строительства (В зависимости от оценки уровня создателя, «оценённый» даёт создателю одно очко строительства, «избранный» два очка строительства, а «эпический» три очка строительства). Перед публикацией уровень должен быть верифицирован, то есть пройден автором либо верификатором (человеком которому автор дал уровень на проверку) для доказательства того, что его можно пройти, верификация сложнейших уровней лучшими игроками может занимать несколько месяцев.

После появления возможности использовать музыку с Newgrounds многие игроки стали загружать на этот сайт не свою музыку для использования её в своих уровнях, нарушая авторские права её создателей; на модераторов Newgrounds легла большая нагрузка по поиску и удалению таких треков. Кроме того, многие игроки стали требовать от популярных композиторов разрешить использовать всю их музыку в игре, из-за чего некоторые композиторы отказались продолжать сотрудничество с Newgrounds, пока музыка оттуда доступна в игре. В январе 2017 года, после подачи петиции на сайте change.org и множественных жалоб композиторов в Steam, игра была удалена из AppStore, Google Play и Steam. Через несколько дней было достигнуто соглашение: в игре стало можно использовать только музыку композиторов, явным образом согласившихся на это и внесённых в «белый список» создателем игры; после этого игра вернулась в магазины.

Отзывы критиков 

Портал Softpedia похвалил стиль игры и её сложность, написав: «Хотя иногда игра может немного расстраивать, вы всегда можете пройти этапы, используя режим тренировки, а затем перейти на множество различных пользовательских уровней». Сайт 148Apps дал игре положительный отзыв: «Geometry Dash предоставляет все испытания, которые ожидаются от „невозможной“ игры, и в то же время делает её более доступной для новичков». На портале Common Sense Media Geometry Dash была включена в список видеоигр дружелюбных к ребёнку, в которую родители могут позволить играть своим детям, добавив, что игра является «хорошим способом справиться с расстройством».

В 2018 году Geometry Dash заняла 2-е место в топ-10 платных игр для iPad и 7-е место в топ-10 платных игр для iPhone в App Store.

Побочные игры той же серии

Geometry Dash Lite (2013) 
Geometry Dash Lite — бесплатная неполная версия игры Geometry Dash только для мобильных устройств. Всего в игре доступно 16 первых уровней, в связи с этим большинство достижений недоступно для получения. В игре отсутствует возможность проходить пользовательские уровни и создавать их. Также в данной версии присутствует реклама.

Geometry Dash Meltdown (2015) 
Geometry Dash Meltdown — бесплатная игра-дополнение только для мобильных устройств, которая дополняет мир Geometry Dash и включает в себя 3 уровня. В игре есть новые скины на персонажа, специальные достижения, которых нет в оригинальной части. Также отсутствует редактор уровней, нет пользовательской музыки.

Geometry Dash World (2016) 
Geometry Dash World — бесплатная игра-дополнение только для мобильных устройств, которая дополняет мир Geometry Dash и включает в себя 2 локации по 5 уровней, примерно 30 сек. каждый.
Является демо-версией обновления 2.1. Как и в Geometry Dash Lite, отсутствует возможность создавать уровни и проходить гаунтлеты. В отличие от остальных игр-дополнений, в ней есть возможность проходить некоторые пользовательские уровни — есть Daily (ежедневный) и Weekly (еженедельный) уровни, которые обновляются регулярно, помимо этого присутствует раздел «Featured», в нём есть взятые из оригинальной игры уровни, сделанные другими игроками, которые понравились автору игры и были добавлены в неё. Есть возможность покупать иконки в магазинах, можно открыть хранилище и открывать сундуки, доступен секретный уровень «The Challenge» и секретная комната после его прохождения. В связи с этим возможно получить большинство достижений из оригинальной Geometry Dash.

Geometry Dash SubZero (2017) 
Geometry Dash SubZero — бесплатная игра-дополнение только для мобильных устройств, которая дополняет мир Geometry Dash и включает в себя 3 новых уровня. Является демо-версией обновления 2.2. Отсутствует редактор уровней, нет пользовательской музыки. В данной версии было добавлено 3 новых уровня, в которых присутствуют некоторые нововведения, в частности управление камерой и поворот движения персонажа в другую сторону (не визуальный, как в портале). Было добавлено несколько новых кубов и связанных с ними достижений.

Примечания

Ссылки 
 

Компьютерные игры 2013 года
Музыкальные игры
Платформеры
Игры для iOS
Игры для Android
Игры для Windows
Игры для macOS
Компьютерные игры только с однопользовательским режимом игры
Компьютерные игры, разработанные в Швеции
Steam-игры
Игры для Windows Phone